Reckendorf ist der Name folgender Orte:
 Reckendorf (Neustadt), Gemeinde im Kreis Neustadt in Westpreußen
 Reckendorf, Gemeinde im Landkreis Bamberg, Bayern
 Reckendorf (Blaibach), Ortsteil der Gemeinde Blaibach, Landkreis Cham, Bayern
 Reckendorf (Heiligenstadt in Oberfranken), Ortsteil des Marktes Heiligenstadt in Oberfranken, Landkreis Bamberg, Bayern
 Reckendorf (Winzer), Ortsteil des Marktes Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern

Reckendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Reckendorf (1841–1911), deutscher Pianist, Komponist, Hochschullehrer, Musikpädagoge

Siehe auch:
 Verlag Hermann Reckendorf, deutscher Verlag
 Räckendorf